Ants steht für:

 Ants (Vorname), estnischer männlicher Vorname

Ants (englisch „Ameisen“) ist ein Namensbestandteil folgender Sportteams:
 Fort Wayne Mad Ants, US-amerikanische Basketballmannschaft
 Königsbrunn Ants, deutsche American-Football-Mannschaft
 Red Ants Rychenberg Winterthur, Schweizer Frauen-Unihockeyclub

Siehe auch:
 Antz (Begriffsklärung)